FOK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Francis S. Gabreski, Westhampton Beach (New York), Stati Uniti